The Plain Dealer steht für:
 The Plain Dealer (Zeitung), eine Tageszeitung aus Cleveland im US-Bundesstaat Ohio
 The Plain Dealer (Komödie), eine Restaurationskomödie von William Wycherley aus dem Jahr 1676